Вукан се може односити на:

 Вукан (рашки велики жупан) од око 1080. до око 1112. године
 Вукан Немањић - најстарији син Стефана Немање.
 Мали (732 m нмв) и Велики Вукан (825 m нмв), врхови у Хомољским планинама, изнад села Ждрела.
 Вукан Вуканић српски сликар, рођен 1969. године.

Види још 
 Велики жупан Вукан (вишезначна одредница)